El nombre Bence Szabó puede referirse a las siguientes personas:
Bence Szabó, esgrimidor húngaro;
Bence Szabó, remero húngaro.